Andrzej Kossakowski (fizyk)
 Andrzej Kossakowski (historyk sztuki)